Kep kan syfta på:

Geografi

Kambodja 

 Kep (provinshuvudstad), 
 Kep (provins), 

Robotskapade Kambodjaförgreningar